Alcatraz hace referencia a varios artículos:

Aves 
 A las aves marinas de la familia de los súlidos, parientes del pelícano, como el alcatraz común y el alcatraz chileno.

Plantas
 A la planta ornamental Zantedeschia aethiopica, llamada también cala o lirio de agua o cartucho (en Ecuador).

Prisión 
 La que fue, hasta 1963, prisión federal de Alcatraz, en la isla de Alcatraz. Actualmente forma parte de la Golden Gate National Recreation Area.
 Batalla de Alcatraz, intento de fuga de la prisión federal de Alcatraz producido en 1946.

Película 
 Escape from Alcatraz, película de 1979.

Series de televisión 
 Alcatraz - Historia de una fuga, serie de televisión de 1983.
 Alcatraz, serie de televisión de 2012, protagonizada por Sarah Jones, Sam Neill y Jorge García.

Música 
 Alcatraz, una de las danzas afroperuanas.
 Alcatraz, grupo de jazz-rock español de los años 1970.